Als Deutscher Kreuzzug wurden folgende (Teil-)Kreuzzüge bezeichnet:

 Der Deutsche Kreuzzug von 1096, es kam als Nebenzug des Volkskreuzzugs in Mitteleuropa zu schweren Pogromen gegen die jüdische Stadtbevölkerung, vor allem entlang des Rheins;
 der Deutsche Kreuzzug Friedrich Barbarossas, 1189–1190, Teil des Dritten Kreuzzugs;
 der Deutsche Kreuzzug Heinrichs VI., 1197, der wegen dessen vorzeitigem Tod frühzeitig abgebrochen wurde.